2-й выпуск  Тура Йоркшира — шоссейной многодневной велогонки по дорогам британского графства Йоркшир. Гонка прошла с 29 апреля по 1 мая 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016. Победу одержал французский велогонщик Томас Фёклер из команды «».

Участники 
Участниками гонки стали 18 команд: 7 команд категории UCI WorldTeam, 5 проконтинентальных и 5 континентальных команд, а также сборная Великобритании. Всего на старт соревнования вышли 141 гонщик. До финиша доехали 89 спортсменов.

Маршрут 
22 декабря 2014 года были объявлены места старта и финиша этапов, которыми стали Беверли, Донкастер, Мидлсбро, Отли, Скарборо и Сеттл. Профили этапов были представлены 9 декабря 2015 года. Общая протяжённость дистанции составила 521,5 километр.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Йоркшира 2016 на FirstCycling
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Великобритании в 2016 году
Апрель 2016 года
Май 2016 года